Гречиха:

 Гречиха — род травянистых растений семейства Гречишные.
 Гречиха посевная — вид травянистых растений рода Гречиха.

Персоналии 
 Гречиха, Максим Андреевич (род. 1993) — белорусский футболист, полузащитник.
 Гречиха, Юрий Михайлович (1954—2017) — украинский рабочий, Герой Украины.